Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jan Kodeš che ha battuto in finale Adriano Panatta 5-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1975